Termin LDF ima više značenja.
 Londonova disperziona sila ()
 Log fajl Majkrosoft SQL servera ()